Barrabas ist

 der Name eines Mannes, der nach den Evangelienberichten im Prozess gegen Jesus von Nazaret freigelassen wird (siehe Barabbas)

 Barrabas (1919), ein Film von Louis Feuillade (1919)
 Barrabas (Grieg), ein Drama des norwegischen Schriftstellers Nordahl Grieg (1927)
 der erste Band der Erzählungen des italienischen Schriftstellers Arturo Uslar Pietri (1928)
 ein Roman von Imre Békessy (1946)
 ein Drama des Schweizer Dichters Albert Steffen (1949)
 ein Roman des schwedischen Schriftstellers Pär Lagerkvist (1950)
 ein Drehbuch des italienischen Dramatikers Diego Fabbri für den Film Barabbas (1961)
 Barrabas (Band), eine Pop-Rock-Gruppe der 1970er Jahre
 eine Software zum Verschlüsseln von Informationen in einer Fotodatei. [Barabbas Hide oder Barabbas Extract]

Siehe auch:
 Barabas
 Barabbas (Begriffsklärung)